Zoran Kalinić (serbisch Зоран Калинић, * 20. Juli 1958 in Subotica, Jugoslawien) ist ein ehemaliger jugoslawischer Tischtennisspieler. Im Doppel ist er Weltmeister und zweifacher Europameister. Heute (2006) betreut er das Nationalteam von Serbien.

Nationale Erfolge 
Kalinić gewann mehrmals die Meisterschaft von Jugoslawien. 1977 und 1981 gewann er mit dem Verein STK Spartak Subotica – dem er sich als 13-Jähriger anschloss – den Europäischen Messestädte-Pokal.

Europameisterschaften 
1976 wurde er im österreichischen Mödling Europameister im Junioren-Einzel und im Mixed (mit Eržebet Palatinuš). Bei den Senioren nahm er zwischen 1980 und 1996 an sieben Europameisterschaften teil. 1982 und 1984 gewann er jeweils mit seinem Landsmann Dragutin Šurbek den Doppelwettbewerb. Diesen Erfolg wiederholte er 1994 mit dem Griechen Kalinikos Kreanga.

Weltmeisterschaften 
Zwischen 1977 und 1995 nahm er zehnmal an Weltmeisterschaften teil. Seinen größten Erfolg errang er bei der WM 1983 in Tokio. Hier wurde er zusammen mit Dragutin Šurbek Weltmeister im Herrendoppel. Bei der WM 1989 wurde er Vizeweltmeister im Doppel (mit Leszek Kucharski, POL) – sie verloren gegen die Deutschen Jörg Roßkopf / Steffen Fetzner  – und im Mixed (mit Gordana Perkučin, YUG). Mit der jugoslawischen Mannschaft holte er bei der WM 1991 Silber.

Später nahm er noch an Senioren-WMs teil. Dabei verlor er 2004 im Einzelfinale „über 40 Jahre“ gegen Mikael Appelgren. 2006 wurde er in Bremen bei den Senioren „über 40“ nochmals Doppelweltmeister mit Thierry Miller (Schweiz).

Sonstige Internationale Turniere 
Viermal gewann Kalinić die Balkanmeisterschaften im Einzel (1980, 1982, 1983, 1985), dreimal im Doppel (1979, 1982, 1991), fünfmal im Mixed (1980, 1981, 1982, 1983, 1985). Die beste Platzierung bei den Europe TOP-12 erzielte er 1982 und 1984 mit jeweils Rang 7. 
Bei den Olympischen Spielen 1988 und 1992 schied er bereits in der ersten Runde aus.

1993 wechselte Kalinić von Roter Stern Belgrad zum deutschen Verein TTC Weinheim in die 2. Bundesliga. Hier blieb er bis 1995, wonach er nach Österreich ging.

Spielweise 
Kalinić  ist Linkshänder. Er hält den Schläger im chinesischen Penholder-Stil. Mit 1,95 Meter Körpergröße gehört er zu den längsten Tischtennisspielern der Weltrangliste.

Privat 
Kalinić ist seit 1985 verheiratet mit Dragica. Er hat einen Sohn namens Uros (* 1986). Er studierte Ökonomie.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 273–276; The Croissant
 Zdenko Uzorinac: Für viele ein Wunschpartner im Doppel: Zoran Kalinić, Zeitschrift DTS, 1987/1 S. 36–38

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Jugoslawien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Unabhängige Olympiateilnehmer
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Tischtennisspieler (Serbien und Montenegro)
Tischtennisspieler (Deutschland)
Tischtennisspieler (Österreich)
Tischtennistrainer (Serbien)
Weltmeister (Tischtennis)
Europameister (Tischtennis)
Sportler (Belgrad)
Serbe
Jugoslawe
Geboren 1958
Mann